Moutiers kan syfta på:
 Moutiers, Eure-et-Loir
 Moutiers, Ille-et-Vilaine
 Moutiers, Meurthe-et-Moselle
 Moûtiers